US Open 1975 (tennis)
 US Open 1975 (tennis, mannen)
 US Open 1975 (tennis, vrouwen)
 US Open 1975 (golf)